ОК или ок — имеет несколько значений.

Аббревиатуры 
Латиница
 OK — международное слово, обозначающее «да», «хорошо», «согласен».
 OK (жест) — жест из сложенных пальцев, имеющий разное значение в разных культурах.
 OK — почтовый код штата Оклахома.

Кириллица
 ок. или о. — океан
 ок. или о. — около
 ок — отдельный корпус
 ОК — окисляющее вещество, окислитель
 ОК — отдел кадров
 ОК (электроника) — эмиттерный повторитель, каскад с общим коллектором, тип выхода — открытый коллектор.
 ОК — оптический кабель
 ОК (медицина) — оральные контрацептивы
 ОК — областной конгресс
 ОК — общие критерии

Топонимы 
 Ок — щитовидный вулкан в Исландии.
 Ок — тауншип в округе Стернс (штат Миннесота, США).
Составные топонимы
 Oak — с английского языка переводится как «дуб», в русской транслитерации записывается как «ок».
 Ок-Хилл и Ок-Хиллз — ряд топонимов.
 Окдейл — ряд топонимов.

Прочее 
 «O.K.» — западногерманский фильм 1970 года.
 Ок — паровозы русских и советских железных дорог «Основной» тип.
 Ок — «одноклассники», социальная сеть в рунете (odnoklassniki.ru или ok.ru).
 OK! — британский журнал.
 О’Кей (сеть магазинов) — российская сеть гипермаркетов.
 Open Kids — украинская тинейджерская поп-группа.